Гома может означать:

 Топонимы
 Гома́ — конголезский город на границе с Руандой, административный центр провинции Северное Киву.
 Собраделу-да-Гома — район в Португалии, входит в округ Брага.

Гома́ — фамилия французского, реже, испанского или румынского происхождения.
Известные носители:
 Гома, Ален (род. 1972) — французский футболист.
 Гома, Гай (род. 1969) — бывший житель Республики Конго, получивший международную известность благодаря ошибке персонала телеканала «BBC News 24» и попавший в прямой эфир.
 Гома, Паул (1935—2020) — румынский писатель.
 Исидро Гома-и-Томас (1869—1940) — испанский кардинал.
 Луи Сильвен Гома — политик, военный деятель, бывший премьер-министр Республики Конго.

См. также 
 Гома-2 — смесевое взрывчатое вещество, производимое и применяемое в Испании в горных работах.